Hipias je lahko:
 Hipias - atenski tiran
 Hipias - grški zgodovinar